Жан Фурастие (; 15 април 1907, Сен Банен д'Ази, Ниевър – 25 юли 1990, Дуел, Лот) е френски икономист, изковал термина Trente Glorieuses или „славните тридесет години“, за да опише периода на просперитет, който Франция има след края на Втората световна война до петролната криза от 1973 година.

Публикации 

 Le Contrôle de l'État sur les sociétés d'assurances. Paris, Faculté de Droit, 1937, 275 стр.
 Le Nouveau Régime juridique et technique de l'assurance en France. Paris, L'Argus, 1941, 282 стр.
 La Comptabilité. Paris, Presses Universitaires de France, 1943, 128 стр. Coll. Que sais-je?
 . Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1944, 271 стр.
 L'Économie française dans le monde, avec la collaboratioun de Henri Montet. Paris, Presses universitaires de France, 1945, 136 стр., Coll. Que sais-je ? n° 191
 Les Assurances au point de vue économique et social. Paris, Payot, 1946, 132 стр. (Bibliothèque économique).
 Esquisse d'une théorie générale de l'évolution économique contemporaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 32 стр.
 Note sur la philosophie des sciences, Paris, Presses Universitaires de France, 1948, 36 стр.
 Le Grand Espoir du XXe siècle. Progrès technique, progrès économique, progrès social. Paris, Presses Universitaires de France, 1949, 224 стр. – Réed 1989 collection Tel Gallimard
 La Civilisation de 1960. Paris, Presses universitaires de France, 1947. 120 стр. (Coll. Que sais-je ? n° 279). Ed. remaniée en 1953 sous le titre: La Civilisation de 1975, en 1974, sous le titre: La Civilisation de 1995 et en 1982 sous le titre: La Civilisation de 2001. 11e éd.: 1982.
 Le progrès technique et l'évolution économique, Institut d'Études Politiques de Paris, Paris, les cours de Droit (deux fascicules), 1951 – 52, 249 стр.
 Machinisme et bien-être. Paris, Ed. de Minuit, 1951, 256 стр. (Coll. l'Homme et la machine, dirigée par Georges Friedmann, n° 1)
 La Productivité Paris, Presses universitaires de France, 1952, 120 стр. (Coll. Que sais-je ? n° 557). (11e éd.: 1987)
 La prévision économique et la direction des entreprises. Paris, Presses universitaires de France, 1955, 152 стр.
 Productivité, prix et salaires, Paris, O.E.C.E., 1957, 115 стр.
 Pourquoi nous travaillons. Paris, Presses universitaires de France, 1959, 128 стр. (Coll. Que sais-je ? n° 818). (8e éd.: 1984). (Traduit en espagnol, japonais, allemand, portugais, grec).
 La Grande Métamorphose du XXe siècle. Essais sur quelques problèmes de l'humanité d'aujourd'hui. Paris, Presses universitaires de France, 1961, 224 стр.
 La Planification économique en France, avec la collaboration de Jean-Paul Courthéoux. Paris, Presses universitaires de France, 1963, 208 стр. (Coll. L'organisateur)
 Les Conditions de l'esprit scientifique. Paris, Gallimard, 1966, 256 стр. (Coll. Idées n° 96).
 Les 40 000 heures. Paris, Gonthier-Laffont, 1965. 247 стр. (Coll. Inventaire de l'avenir n°1).
 Essais de morale prospective. Paris, Gonthier; 1966, 200 стр.
 Lettre ouverte à quatre milliards d'hommes. Paris, A. Michel, 1970, 167 стр. (Coll. Lettre ouverte)
 Prévision, futurologie, prospective, Cours de l'Institut d'Études Politiques de Paris. 1973 – 74. Paris, Les cours de droit, 1974, 113 стр. (ronéoté).
  L'Église a-t-elle trahi ? Dialogue entre Jean Fourastié et René Laurentin. Paris, Beauchesne, 1974, 192 стр.
 Pouvoir d'achat, prix et salaires, avec la collaboration de Jacqueline Fourastié. Paris, Gallimard, 1977, 223 стр. (Coll. Idées n° 374).
 La réalité économique. Vers la révision des idées dominantes en France, avec la collaboration de Jacqueline Fourastié, Paris, R. Laffont, 1978, 365 стр. (Réédité en 1986, Paris, Hachette, 423 p. Coll. Pluriel n° 8488).
 Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, Fayard, 1979, 300 стр. (Rééd Hachette Pluriel n° 8363).
 Ce que je crois, Paris, Grasset, 1981
 Le Rire, suite, Paris, Denoël-Gonthier, 1983
 Pourquoi les prix baissent, avec la collaboration de Béatrice Bazil, Paris, Hachette, 1984, 320 стр. (Coll. Pluriel n° 8390)

Външни препратки 
  Комисия Фурастие

Френски икономисти
Хора от Бургундия-Франш Конте